Cheironitis — род пластинчатоусых жуков.

Описание 
Основание переднеспинки полностью окаймлено. Наличник полукруглый, спереди с выемкой. Лоб самцов с бугорком. Передних лапок нет только у самцов.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Скарабеины
Роды жесткокрылых